Low peut désigner :

Patronyme 

 Albert Peter Low (1861-1942), géologue et explorateur canadien ;
Archibald Montgomery Low (1888-1956), ingénieur et physicien ;  
 Barbara Low (1874-1955), psychanalyste britannique ;
 Bruce Low (1913-1990), chanteur de schlager et de gospel néerlandais ;
 Colin Low, baron Low de Dalston (1942-), professeur de droit et homme politique britannique, membre de la Chambre des lords.
 Darren Low (né en 1988), coureur cycliste singapourien ;
 
 Donald Low (1945-2013), microbiologiste canadien ;
 Colin Low (1926-2016), réalisateur et scénariste canadien ;
 Edward Low, pirate du  ;
 G. David Low (ou Dave Low) (né en 1956), astronaute américain ;
 Inn-Yang Low e.h., un artiste singapourien-suisse ;
 
 Juliette Gordon Low (1860-1927), fondatrice des Girl Scouts of the USA ;
 Kenneth Low (1976 -), joueur de squash malaisien ;
 Paul Low (1973 -), athlète américain spécialiste de course en montagne ;
 Solon Earl Low (1900-1962), homme politique canadien ;
 
 Vanessa Low (1990 -), athlète handisport allemande naturalisée australienne ;
 Warren Low (1905-1989), monteur américain.

Toponyme 

 Low, municipalité canaidenne de La Vallée-de-la-Gatineau en Outaouais au Québec.

Musique

Groupes 
 LoW Entertainment est un collectif de compositeurs constitué de Alexandre Lier Sylvain Ohrel et Nicolas Weil. 
 , groupe de rock indépendant formé à , Minnesota.

Œuvres

Album 
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti en 1994 ;
 , album de  sorti le .

Bande dessinée 

 , une série de bande dessinée d'Image Comics.

Chanson 

 , chanson du groupe Cracker présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du groupe  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson du rappeur  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 2015.
 , chanson de Lenny Kravitz extraite de son 11 album studio Raise Vibration ; elle contient des extraits de voix de Michael Jackson. Elle est sortie en tant que deuxième single de l'album le 25 mai 2018.

Autres
 Au poker, le mode low est une manière de jouer.
 Le ptilocerque de Low est un animal qui se nourrit, la nuit, d'un nectar de palmier contenant jusqu'à 3,8 % d'alcool.
 Nébuleuse de Kleinmann-Low, nébuleuse de la Voie Lactée

Patronyme anglais